Села:
 Червоний Степ — Вінницька область, Калинівський район
 Червоний Степ — Вінницька область, Хмільницький район
 Червоний Степ — Харківська область, Сахновщинський район

 Червоний Степ — колишня назва села Степок (Харківська область, Балаклійський район)